Adunați (gmina) – gmina w Rumunii, w okręgu Prahova
 Adunați (okręg Prahova) – wieś w Rumunii, w okręgu Prahova, w gminie Adunați